Олово може имати више значења:

 Олово, хемијски елемент

или

 Олово (град), град и сједиште истоимене општине у Федерацији Босне и Херцеговине, БиХ
 Општина Олово, општина у Федерацији Босне и Херцеговине, БиХ
 Олово (Купрес), насељено мјесто у општини Купрес, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ